Balança, instrumento de medida de massa
Ou ainda:
Balança (Terras de Bouro), freguesia no concelho de Terras de Bouro, Portugal
Serra da Balança, cadeia de montanhas no estado de Pernambuco, Brasil
Libra (astrologia), um signo do zodíaco
Libra (constelação), uma constelação do zodíaco

Veja também
Balanço (desambiguação)

Desambiguação